Aleksiej Grigorjewicz Orłow (1737-1808) – rosyjski wojskowy i działacz państwowy
 Aleksiej Fiodorowicz Orłow (1786-1861) – przewodniczący Rady Państwa i Komitetu Ministrów Imperium Rosyjskiego, generał
 Aleksiej Aleksiejewicz Orłow (1890–1942) – rosyjski wojskowy, emigracyjny działacz kombatancki.